Mende, zapadnoafrički narod od oko 700.000 pripadnika
 Mende (jezik), jezik ovog naroda
 Mende, Lozère, prefektura francuskog departmana Lozère